Mellem venner kan referere til:
 Mellem venner (film) − en spillefilm fra 1963 af Poul Nyrup
 Mellem venner (tv-serie) − en tv-serie fra 1995